|}

Die Hokkaidō Takushoku Tetsudō (jap. ) war die Eisenbahnstrecke der gleichnamigen japanischen Bahngesellschaft. Sie lag im Zentrum der Insel Hokkaidō und war von 1928 bis 1968 in Betrieb.

Beschreibung 
Die 54,3 km lange Strecke war kapspurig, eingleisig und nicht elektrifiziert; dabei bediente sie 15 Bahnhöfe und Bedarfshaltestellen. Sie zweigte in Shintoku von der Nemuro-Hauptlinie ab und erschloss eine dünn besiedelte, landwirtschaftlich genutzte Gegend am Nordrand der Tokachi-Ebene. Zweimal kreuzte sie die Shimizibu-Linie, ohne mit dieser verbunden zu sein. In Kami-Shihoro traf sie auf die Shihoro-Linie der staatlichen Eisenbahn.

Geschichte 
Privatbahnen in Hokkaidō wurden meist errichtet, um Steinkohlebergwerke oder Fischereihäfen mit dem nächstgelegenen Bahnhof zu verbinden. Einen anderen Ansatz verfolgte die 1925 in Tokio gegründete Hokkaidō Takushoku Tetsudō. Sie wollte im noch weitgehend unerschlossenen nördlichen Teil der Tokachi-Ebene eine Bahnstrecke bauen, um die gezielte Ansiedlung von Forst-, Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben zu ermöglichen. Das erste Teilstück zwischen Shintoku und Shikaoi wurde am 15. Dezember 1928 eröffnet. Elf Monate später, am 26. November 1929, folgte die Eröffnung der restlichen Strecke zwischen Shikaoi und Kami-Shihoro. Bis 1936 kamen mehrere Haltestellen hinzu.

Insgesamt erfüllte die Strecke die in sie gesetzten Erwartungen nicht. Bereits am 31. August 1949 musste der Abschnitt zwischen Higashi-Urimaku und Kami-Shihoro wegen zu geringer Auslastung stillgelegt werden. Das Unternehmen konnte nie genügend Reserven bilden, um die veralteten Anlagen zu erneuern. Der Kumaushi-Tunnel musste am 1. Februar 1968 wegen Einsturzgefahr gesperrt werden, was zu einer Zweiteilung der verbliebenen Strecke führte. Schließlich wurde sie am 1. Oktober 1968 stillgelegt.

Das Unternehmen blieb als Spedition erhalten. Die 1960 ausgelagerte Tochtergesellschaft Hokkaidō Takushoku Bus betreibt zahlreiche Buslinien in der Region.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks 

 Beschreibung der Hokkaidō Takushoku Tetsudō (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Bahngesellschaft (Japan)
Unternehmen (Präfektur Hokkaidō)
Hokkaidō